Fredericus Arnoldus Constantin Basil Adema ou Frits Adema (1939 -  ) foi um botânico  neerlandês .

Botânicos dos Países Baixos